Newsham kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Newsham, Richmondshire, ort i North Yorkshire, England, 
 Newsham, Durham, civil parish i England,